Eisenbud ist der Familienname folgender Personen:

 David Eisenbud (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Leonard Eisenbud (1913–2004), US-amerikanischer Physiker